Села:
 Любівка — Донецька область, Волноваський район
 Любівка — Донецька область, Старобешівський район
 Любівка — Кіровоградська область, Онуфріївський район
 Любівка — Харківська область, Краснокутський район

Залізничні об'єкти:
 Лю́бівка —пасажирський зупинний пункт на лінії Люботин-Полтава